Cape Lookout (dt. Kap Lookout) ist der Name mehrerer Kaps:

 Cape Lookout (North Carolina) im Bundesstaat North Carolina, USA
 Cape Lookout (Oregon) im Bundesstaat Oregon, USA
 Cape Lookout (Elephant Island) auf Elephant Island in den Südlichen Shetlandinseln